Пороштица — населённые пункты в Сербии:

 Пороштица — населённый пункт (село) в общине Лебане.
 Пороштица — населённый пункт (село) в общине Медведжя.